Molekulska formula -{C17H23Cl2NO}- se može odnositi na:

 Cilobamin
 Tesofenzin